Trimeresurus elegans est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Trimeresurus elegans (Gray, 1849), synonyme de Protobothrops elegans (Gray, 1849)
Trimeresurus elegans Gray, 1853, synonyme de Trimeresurus gramineus (Shaw, 1802)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Crotalinae